Davor steht für:

 Davor, Gemeinde in Kroatien
 Peter Davor (* 1963), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Davor und danach, US-amerikanisches Filmdrama von Barbet Schroeder